

482001–482100 

|-bgcolor=#fefefe
| 482001 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 482002 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 482003 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 482004 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 482005 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 482006 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 482007 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 482008 || || 26 de setembre de 2009 || LightBuckets || LightBuckets Obs. ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 482009 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 482010 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 482011 || || 21 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#fefefe
| 482012 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 482013 || || 14 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 482014 || || 15 d'octubre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 482015 || || 18 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 482016 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 482017 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 482018 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 482019 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 482020 || || 28 d'octubre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 482021 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 482022 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#FA8072
| 482023 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 482024 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 482025 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#fefefe
| 482026 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 482027 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 482028 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 482029 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#fefefe
| 482030 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 482031 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#fefefe
| 482032 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 482033 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 482034 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 482035 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#fefefe
| 482036 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 482037 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 482038 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#FA8072
| 482039 || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 482040 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 482041 || || 25 de novembre de 2009 || Mayhill || iTelescope Obs. ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 482042 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 482043 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 482044 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 482045 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 482046 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 482047 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#FA8072
| 482048 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#FFC2E0
| 482049 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 482050 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 482051 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 482052 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 482053 || || 6 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#FFC2E0
| 482054 || || 5 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=055 bgcolor=#FFC2E0
| 482055 || || 10 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 482056 || || 10 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 482057 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 482058 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 482059 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 482060 || || 23 de gener de 2010 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 482061 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 482062 || || 21 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 482063 || || 6 de febrer de 2010 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 482064 || || 24 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 482065 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 482066 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 482067 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 482068 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 482069 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 482070 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 482071 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 482072 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 482073 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 482074 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 482075 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 482076 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 482077 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 482078 || || 12 de març de 2010 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 482079 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 482080 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#fefefe
| 482081 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 482082 || || 15 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 482083 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#FA8072
| 482084 || || 16 de març de 2010 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 482085 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 482086 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#C2FFFF
| 482087 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=088 bgcolor=#C2FFFF
| 482088 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 482089 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 482090 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 482091 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 482092 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 482093 || || 13 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 482094 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 482095 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 482096 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 482097 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 482098 || || 20 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 482099 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 482100 || || 19 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

482101–482200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 482101 || || 16 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 482102 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 482103 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 482104 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 482105 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 482106 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 482107 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 482108 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 482109 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 482110 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#FFC2E0
| 482111 || || 4 de juliol de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 482112 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 482113 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 482114 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 482115 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 482116 || || 3 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 482117 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 482118 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 482119 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 482120 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 482121 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 482122 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 482123 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 482124 || || 31 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 482125 || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 482126 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 482127 || || 10 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#FA8072
| 482128 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 482129 || || 1 de setembre de 2010 || ESA OGS || ESA OGS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 482130 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 482131 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 482132 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 482133 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 482134 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 482135 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 482136 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 482137 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 482138 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 482139 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 482140 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 482141 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 482142 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 482143 || || 18 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 482144 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 482145 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 482146 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 482147 || || 3 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 482148 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 482149 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 482150 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 482151 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 482152 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 482153 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 482154 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 482155 || || 24 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 482156 || || 8 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 482157 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 482158 || || 30 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 482159 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 482160 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 482161 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 482162 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 482163 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 482164 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 482165 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 482166 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 482167 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 482168 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 482169 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 482170 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 482171 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 482172 || || 9 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 482173 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 482174 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 482175 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 482176 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 482177 || || 18 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 482178 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 482179 || || 5 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 482180 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 482181 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 482182 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 482183 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 482184 || || 30 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 482185 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 482186 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 482187 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 482188 || || 30 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 482189 || || 11 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 482190 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 482191 || || 25 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 482192 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 482193 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 482194 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 482195 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 482196 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 482197 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 482198 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 482199 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 482200 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

482201–482300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 482201 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 482202 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 482203 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 482204 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 482205 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 482206 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 482207 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 482208 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 482209 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 482210 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 482211 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 482212 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 482213 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 482214 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 482215 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 482216 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 482217 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 482218 || || 7 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 482219 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 482220 || || 12 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 482221 || || 6 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 482222 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 482223 || || 2 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 482224 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 482225 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 482226 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 482227 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#FFC2E0
| 482228 || || 22 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 482229 || || 7 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 482230 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 482231 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 482232 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 482233 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#FFC2E0
| 482234 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 482235 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 482236 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 482237 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 482238 || || 25 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 482239 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 482240 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 482241 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 482242 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 482243 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#FFC2E0
| 482244 || || 24 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 482245 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 482246 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 482247 || || 8 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 482248 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#C2FFFF
| 482249 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=250 bgcolor=#FFC2E0
| 482250 || || 5 de juny de 2011 || Catalina || CSS || AMOPHA ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 482251 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#FA8072
| 482252 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 482253 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 482254 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 482255 || || 17 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 482256 || || 30 de juny de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 482257 || || 5 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 482258 || || 7 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 482259 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 482260 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 482261 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 482262 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 482263 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 482264 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 482265 || || 5 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#C2FFFF
| 482266 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 482267 || || 19 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 482268 || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 482269 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 482270 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 482271 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 482272 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 482273 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 482274 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 482275 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 482276 || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 482277 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 482278 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 482279 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 482280 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 482281 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 482282 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 482283 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 482284 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 482285 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 482286 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 482287 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#E9E9E9
| 482288 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 482289 || || 22 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 482290 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 482291 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 482292 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 482293 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 482294 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 482295 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 482296 || || 16 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 482297 || || 21 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 482298 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 482299 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 482300 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

482301–482400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 482301 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 482302 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 482303 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 482304 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 482305 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 482306 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 482307 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 482308 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 482309 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 482310 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 482311 || || 6 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 482312 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 482313 || || 25 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 482314 || || 23 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 482315 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 482316 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 482317 || || 22 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 482318 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 482319 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 482320 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 482321 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 482322 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 482323 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 482324 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 482325 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 482326 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 482327 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 482328 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 482329 || || 7 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 482330 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 482331 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 482332 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 482333 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 482334 || || 16 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 482335 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 482336 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 482337 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 482338 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 482339 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 482340 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 482341 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 482342 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 482343 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#FFC2E0
| 482344 || || 22 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 482345 || || 12 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 482346 || || 17 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 482347 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 482348 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 482349 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 482350 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 482351 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 482352 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 482353 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 482354 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 482355 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 482356 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 482357 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 482358 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 482359 || || 29 de juliol de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 482360 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#E9E9E9
| 482361 || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 482362 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 482363 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 482364 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 482365 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 482366 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 482367 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 482368 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 482369 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 482370 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 482371 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 482372 || || 22 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 482373 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 482374 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 482375 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 482376 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 482377 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 482378 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 482379 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 482380 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 482381 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 482382 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 482383 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 482384 || || 4 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 482385 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 482386 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 482387 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 482388 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 482389 || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 482390 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#FFC2E0
| 482391 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 482392 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 482393 || || 7 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 482394 || || 29 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 482395 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 482396 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 482397 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 482398 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 482399 || || 25 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 482400 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

482401–482500 

|-bgcolor=#FA8072
| 482401 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 482402 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 482403 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 482404 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 482405 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 482406 || || 1 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 482407 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 482408 || || 16 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 482409 || || 15 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 482410 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 482411 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 482412 || || 19 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 482413 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 482414 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 482415 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 482416 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 482417 || || 27 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 482418 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 482419 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 482420 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 482421 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 482422 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 482423 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 482424 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 482425 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 482426 || || 2 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 482427 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 482428 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 482429 || || 5 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 482430 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 482431 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 482432 || || 30 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 482433 || || 16 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 482434 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 482435 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 482436 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 482437 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 482438 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 482439 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 482440 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 482441 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 482442 || || 25 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 482443 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 482444 || || 2 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 482445 || || 31 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 482446 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 482447 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 482448 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 482449 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 482450 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 482451 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 482452 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 482453 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 482454 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 482455 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 482456 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 482457 || || 21 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 482458 || || 6 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 482459 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 482460 || || 8 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 482461 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 482462 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 482463 || || 19 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 482464 || || 14 de maig de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#C2FFFF
| 482465 || || 30 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 482466 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#FFC2E0
| 482467 || || 12 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 482468 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 482469 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 482470 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 482471 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 482472 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 482473 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 482474 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 482475 || || 28 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 482476 || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 482477 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 482478 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 482479 || || 19 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 482480 || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 482481 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 482482 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 482483 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 482484 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 482485 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 482486 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 482487 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#FFC2E0
| 482488 || || 18 de setembre de 2012 || Catalina || CSS || APOPHA ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 482489 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 482490 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 482491 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 482492 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 482493 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 482494 || || 8 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 482495 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 482496 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 482497 || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 482498 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 482499 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 482500 || || 11 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

482501–482600 

|-bgcolor=#fefefe
| 482501 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 482502 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 482503 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 482504 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#FFC2E0
| 482505 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 482506 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 482507 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 482508 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 482509 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 482510 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 482511 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 482512 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 482513 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#C2FFFF
| 482514 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 482515 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 482516 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 482517 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 482518 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 482519 || || 4 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 482520 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 482521 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 482522 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 482523 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 482524 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 482525 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 482526 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 482527 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 482528 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 482529 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 482530 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 482531 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 482532 || || 2 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#FFC2E0
| 482533 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || ATE ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 482534 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 482535 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 482536 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 482537 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 482538 || || 22 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 482539 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 482540 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 482541 || || 8 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 482542 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 482543 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 482544 || || 20 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 482545 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 482546 || || 24 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 482547 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 482548 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 482549 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 482550 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 482551 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 482552 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 482553 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#FA8072
| 482554 || || 5 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 482555 || || 27 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 482556 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 482557 || || 6 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 482558 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 482559 || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 482560 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 482561 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#FFC2E0
| 482562 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 482563 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 482564 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 482565 || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#FFC2E0
| 482566 || || 19 de novembre de 2012 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 482567 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 482568 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 482569 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 482570 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 482571 || || 22 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 482572 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 482573 || || 18 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 482574 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#FA8072
| 482575 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 482576 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 482577 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 482578 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#E9E9E9
| 482579 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 482580 || || 28 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 482581 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 482582 || || 22 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 482583 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 482584 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 482585 || || 6 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 482586 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 482587 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 482588 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 482589 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 482590 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 482591 || || 27 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 482592 || || 28 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 482593 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 482594 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 482595 || || 22 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 482596 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 482597 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 482598 || || 16 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 482599 || || 11 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 482600 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

482601–482700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 482601 || || 19 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 482602 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 482603 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 482604 || || 7 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 482605 || || 8 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 482606 || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 482607 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 482608 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 482609 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 482610 || || 20 de febrer de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 482611 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 482612 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 482613 || || 1 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 482614 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 482615 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 482616 || || 22 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 482617 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 482618 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 482619 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 482620 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 482621 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 482622 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 482623 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 482624 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 482625 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 482626 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 482627 || || 8 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 482628 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 482629 || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 482630 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 482631 || || 22 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 482632 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 482633 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 482634 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 482635 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 482636 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 482637 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 482638 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 482639 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 482640 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 482641 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 482642 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 482643 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 482644 || || 5 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 482645 || || 4 de gener de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 482646 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 482647 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 482648 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 482649 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#FFC2E0
| 482650 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 482651 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 482652 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 482653 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 482654 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 482655 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 482656 || || 15 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 482657 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 482658 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 482659 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 482660 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 482661 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 482662 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 482663 || || 8 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 482664 || || 13 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 482665 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 482666 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 482667 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 482668 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 482669 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 482670 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 482671 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 482672 || || 7 de setembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 482673 || || 20 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 482674 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 482675 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 482676 || || 29 de desembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 482677 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 482678 || || 20 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 482679 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 482680 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 482681 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 482682 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 482683 || || 4 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 482684 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 482685 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 482686 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 482687 || || 7 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 482688 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 482689 || || 8 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 482690 || || 1 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 482691 || || 10 de febrer de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 482692 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 482693 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 482694 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 482695 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 482696 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 482697 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 482698 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 482699 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 482700 || || 24 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

482701–482800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 482701 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 482702 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 482703 || || 18 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 482704 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 482705 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 482706 || || 7 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 482707 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 482708 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 482709 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 482710 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 482711 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 482712 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 482713 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 482714 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 482715 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 482716 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 482717 || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#FFC2E0
| 482718 || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 482719 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 482720 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 482721 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 482722 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 482723 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 482724 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 482725 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 482726 || || 14 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 482727 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 482728 || || 11 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 482729 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 482730 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 482731 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 482732 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 482733 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 482734 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 482735 || || 17 de juny de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 482736 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 482737 || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 482738 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 482739 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 482740 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 482741 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 482742 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 482743 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 482744 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 482745 || || 7 de març de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 482746 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 482747 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 482748 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 482749 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 482750 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 482751 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 482752 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 482753 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 482754 || || 13 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 482755 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 482756 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 482757 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 482758 || || 14 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 482759 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 482760 || || 5 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 482761 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 482762 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 482763 || || 10 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 482764 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#FA8072
| 482765 || || 1 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#FFC2E0
| 482766 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 482767 || || 16 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 482768 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 482769 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 482770 || || 31 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 482771 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 482772 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 482773 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 482774 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 482775 || || 13 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 482776 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 482777 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 482778 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 482779 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 482780 || || 11 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 482781 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 482782 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 482783 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 482784 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 482785 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 482786 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 482787 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 482788 || || 1 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 482789 || || 10 de maig de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 482790 || || 4 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 482791 || || 23 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 482792 || || 4 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 482793 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 482794 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 482795 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#FFC2E0
| 482796 || || 24 d'agost de 2013 || La Sagra || Mallorca Obs. || ATEPHA ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 482797 || || 3 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#FFC2E0
| 482798 || || 29 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || APOPHA ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 482799 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 482800 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

482801–482900 

|-bgcolor=#fefefe
| 482801 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#FA8072
| 482802 || || 11 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 482803 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 482804 || || 11 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 482805 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 482806 || || 16 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 482807 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 482808 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 482809 || || 28 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 482810 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 482811 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 482812 || || 25 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 482813 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 482814 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 482815 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 482816 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 482817 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 482818 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 482819 || || 6 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 482820 || || 13 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 482821 || || 7 de desembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 482822 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 482823 || || 3 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#C2E0FF
| 482824 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || other TNO ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 482825 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 482826 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 482827 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 482828 || || 17 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 482829 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 482830 || || 20 de setembre de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 482831 || || 23 de juliol de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 482832 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 482833 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 482834 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 482835 || || 25 de setembre de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 482836 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 482837 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 482838 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 482839 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 482840 || || 7 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 482841 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 482842 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 482843 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 482844 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 482845 || || 12 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 482846 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 482847 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 482848 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 482849 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 482850 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 482851 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 482852 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 482853 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 482854 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 482855 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 482856 || || 23 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 482857 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 482858 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 482859 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 482860 || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 482861 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 482862 || || 27 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 482863 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 482864 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 482865 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 482866 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 482867 || || 13 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 482868 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 482869 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 482870 || || 24 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 482871 || || 9 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 482872 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 482873 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 482874 || || 14 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 482875 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 482876 || || 15 de novembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 482877 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 482878 || || 6 d'abril de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 482879 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 482880 || || 26 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 482881 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 482882 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 482883 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 482884 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 482885 || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 482886 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 482887 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#FA8072
| 482888 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 482889 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 482890 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 482891 || || 13 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 482892 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 482893 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 482894 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 482895 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 482896 || || 27 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 482897 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 482898 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 482899 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 482900 || || 12 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

482901–483000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 482901 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 482902 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 482903 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 482904 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 482905 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#d6d6d6
| 482906 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 482907 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 482908 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 482909 || || 13 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 482910 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 482911 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 482912 || || 19 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 482913 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 482914 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 482915 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 482916 || || 5 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 482917 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 482918 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 482919 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 482920 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 482921 || || 3 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 482922 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 482923 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 482924 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 482925 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 482926 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 482927 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 482928 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 482929 || || 16 de gener de 1997 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 482930 || || 7 de desembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 482931 || || 10 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 482932 || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 482933 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 482934 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 482935 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 482936 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 482937 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 482938 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 482939 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 482940 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 482941 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 482942 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 482943 || || 15 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 482944 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 482945 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 482946 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 482947 || || 6 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 482948 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 482949 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 482950 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 482951 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 482952 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 482953 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 482954 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 482955 || || 13 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 482956 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 482957 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 482958 || || 22 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 482959 || || 4 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 482960 || || 1 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 482961 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 482962 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 482963 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 482964 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 482965 || || 4 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 482966 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 482967 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 482968 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 482969 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 482970 || || 13 de setembre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 482971 || || 2 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 482972 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 482973 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 482974 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 482975 || || 27 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 482976 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 482977 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 482978 || || 16 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 482979 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 482980 || || 10 de juny de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 482981 || || 1 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 482982 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 482983 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 482984 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 482985 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 482986 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 482987 || || 5 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 482988 || || 1 d'abril de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 482989 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 482990 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 482991 || || 3 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 482992 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 482993 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 482994 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 482995 || || 22 d'agost de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 482996 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 482997 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 482998 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 482999 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 483000 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)-(485000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)